Muntsluis (Amsterdam), een brug in Amsterdam (met het Muntplein)
 Muntsluis (Utrecht), een sluizencomplex in het Merwedekanaal (met de Muntbrug)